Национальная лига — высший дивизион системы мужских баскетбольных лиг Казахстана.

Регламент 
1 этап. Регулярный чемпионат.
Команды играют 4-е круга спаренные игры разъездами. По завершении игр регулярного чемпионата команды распределяют места с 1-го по 3-е.

2 этап. Финал 4-х.
К трем командам Национальной лиги в Финал 4-х присоединяется победитель Высшей лиги “А”.

Сетка Финала 4-х.
½ финала:
1 пара – команда, занявшая 1-е место по итогам регулярного чемпионата Национальной лиги и команда, занявшая 1-е место в Высшей лиге “А”.
2 пара – команды, занявшие 2 и 3 места по итогам регулярного чемпионата национальной лиги.
В ½ финала команды играют по одной игре в своих парах.

Финал:
Победитель 1-й пары и победитель 2-й пары играют за 1-е место.
Команды, проигравшие в полуфинале, играют за 3-е место.
В финале команды играют по одной игре в своих финальных парах.
Игры Финала 4-х проводятся в одном городе. Право проведения Финала 4-х получает команда, занявшая по итогам регулярного чемпионата Национальной лиги 1-е место.

Участники 
В сезоне 2020/2021 гг. участвуют следующие команды:

 Актобе
 Алматинский легион (Алматы)
 Астана
 Барсы (Атырау)
 Каспий (Актау)
 Тобол (Костанай)

Чемпионы

Чемпионы по клубам

Ссылки 
 Kazakhstan National Basketball Federation 
 Asia-Basket.com League Page

Чемпионат Казахстана по баскетболу среди мужчин